Монтіньї́-ан-Гое́ль, Монтіньї-ан-Ґоель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 25 км на південь від Лілля, 19 км на північний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3866 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9795,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Монтіньї-ан-Гоель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньї-ан-Гоель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале